Wommelsdorf ist der Familienname von:

 Heinrich Wommelsdorf (1877–1945) Ingenieur
 Heiko Wommelsdorf (* 1982), deutscher Klanginstallations-Künstler